Иван Сабанеев: Сабанеев, Иван Васильевич (1770—1829) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Сабанеев, Иван Фёдорович (1856—1937) — русский хирург.